Manojlović ist der Familienname folgender Personen:

 Dragoljub Manojlović (* 1930), jugoslawischer bzw. serbischer Mediziner
 Dušica Manojlović (* 1925), jugoslawische Hörspiel- und Fernsehfilmautorin
 Gavro Manojlović (1856–1939), jugoslawischer Historiker
 Igor Manojlović (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Ivan Manojlović (* 1920), jugoslawischer Schauspieler
 Kosta Manojlović (1890–1949), jugoslawischer Komponist
 Ljubiša Manojlović (1913–1997), jugoslawischer Journalist und Autor
 Miki Manojlović (* 1950), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler
 Nenad Manojlović (1954(?)–2014), jugoslawischer bzw. serbischer Wasserballspieler und -trainer
 Nikola Manojlović (* 1981), serbischer Handballspieler

 Radmila Manojlović (* 1985), serbische Folksängerin
 Todor Manojlović (1883–1968), jugoslawischer Schriftsteller und Kunstkritiker
 Zorka Manojlović (* 1929), jugoslawische Schauspielerin